Monger ist der Familienname von:

 Adrian Monger (1932–2016), australischer Ruderer
 James Monger (* 1937), britisch-kanadischer Geologe